Abban z Magheranoidhe (V wiek) – opat
 Abban z New Ross (ok. 550-po 600) – opat